Mala Babina Gora je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Đulovac, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 42 stanovnika te 15 obiteljskih kućanstava.

Napomena

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Đulovac